Vini Zabù-KTM () – włoska (w latach 2011–2012 brytyjska) grupa kolarska funkcjonująca pod różnymi nazwami od 2009 i od początku działalności należąca do dywizji UCI Professional Continental Teams.

Nazwa 
Opracowano na podstawie:
 ISD Cycling Team (2009)
 ISD-Neri (2010)
 Farnese Vini-Neri Sottoli (2011)
 Farnese Vini-Selle Italia (2012)
 Vini Fantini-Selle Italia (2013)
 Neri Sottoli (2014)
 Southeast (2015)
 Wilier Triestina-Southeast (2016)
 Wilier Triestina-Selle Italia (2017–2018)
 Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (2019)
 Vini Zabù-KTM (od 2020)

Sezony

2021

Skład

Zwycięstwa

2020

Skład

Zwycięstwa

2019

Skład

Zwycięstwa

2018

Skład

2017

Skład

2016

Skład

2015

Skład

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Włoskie zawodowe grupy kolarskie
Brytyjskie zawodowe grupy kolarskie
Kluby sportowe założone w 2009